Сергей Даниленко:
  См. также 
 Даниленко-Карин, Сергей Тарасович (1898—1985) — советский разведчик, писатель.